Гербранд ван ден Экхоут или Гербрандт Янс ван ден Экхаут (; 19 августа 1621, Амстердам — 22 октября 1674) — нидерландский живописец и гравер, один из лучших учеников Рембрандта, очень близко подходивший к нему в своих композициях и в колорите, но уступавший ему в отношении тонкости художественного чувства.

Писал портреты, бытовые сцены и, главным образом, исторические картины, из которых важнейшие — «Анна, посвящающая своего сына Самуила Господу» (в Лувре), «Отрок-Христос, беседующий с мудрецами в храме» (в мюнхенской Пинакотеке), «Семейство Дария пред Александром Македонским» и «Жертвоприношение Иеровоама в Вефиле» (в Эрмитаже) и др. Многие из написанных им портретов он собственноручно гравировал «крепкой водкой».

Примечания

Литература 
 Плюшар А., Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 227 (Ванденеккутъ, Гербрантъ).
 

Художники Нидерландов
Гравёры Нидерландов
Гравёры по алфавиту
Гравёры XVII века